Бро́ди Даль (), настоящее имя — Бри Джоа́нна Э́лис Ро́бинсон (; 1 января 1979, Мельбурн, Австралия) — австралийско-американская певица, автор песен, гитаристка и клавишница.

Биография

Ранние годы и карьера 
Бри Джоанна Элис Робинсон (настоящее имя Броди Даль) родилась 1 января 1979 года в Мельбурне (Австралия).

Выступает с 1993 года. За годы своей карьеры она несколько раз меняла псевдоним. Официально сменила 7 фамилий. Работала с такими коллективами как The Distillers, Queens of the Stone Age, Leftover Crack, Spinnerette и другими. Своим вдохновением называет The Beatles и Синди Лопер. Фамилию Даль для своего псевдонима взяла от любимой актрисы Беатрис Даль.

Личная жизнь 
В 1997—2003 года Броди была замужем за музыкантом Тимом Армстронгом.

С 3 декабря 2005 года Броди была замужем за музыкантом Джошем Хомме. Пара развелась в 2019 году. У супругов есть трое детей: дочь Камиль Харли Джоан Хомме (род.17.01.2006) и два сына Оррин Райдер Хомме (род.12.08.2011) и Вулф Диллон Рис Хомме (род.13.02.2016).

Дискография 

Sourpuss

Sourpuss (EP) (1995)
Tabouli (EP) (1996)

The Distillers

The Distillers EP (1999)
The Distillers (2000)
Sing Sing Death House (2002)
Coral Fang (2003)

Spinnerette

Ghetto Love EP (2008)
Spinnerette (2009)

Сольные альбомы
Diploid Love (2014)

Примечания

Ссылки 
 

Рок-вокалистки
Рок-вокалисты Австралии